«Hey You» () — песня британской рок-группы Pink Floyd с альбома The Wall. Песня является одной из наиболее значимых на The Wall. В «Hey You» главный герой Пинк Флойд призывает людей, прячущихся за своими стенами, к нормальным взаимоотношениям. В песне также упоминаются черви, которые в конце рок-оперы сыграют важную роль.

Изначально «Hey You» была последним треком третьей части The Wall, но по окончании записи альбома была перемещена в начало третьей части. Получилось, что песня сюжетно не на своём месте. Уотерс в своём интервью 1979 года рассказал, что Боб Эзрин посчитал третью часть альбома в своём первоначальном виде «неработающей». Уотерс с самого начала хотел поместить песню в начало части, так как концептуально она могла расположиться где угодно. Однако, по сюжету главный герой сидит в номере отеля, что соответствует концу третьей части. Всё же песню переместили так поздно, что лирику изменить не успели.

Песня не вошла в фильм «Стена» по альбому, хотя изначально сопровождала сцену погромов в начале фильма.

Во время концертных выступлений Pink Floyd начинали исполнять песню прямо в конце антракта, без предупреждения, когда люди ещё доедали еду и в зале горел свет. После ухода из группы Уотерс исполнял песню на сольных концертах 1984—1985 годов. Песня исполнялась группой на концерте 1994 года в Лондоне (запись вошла в концертный альбом Pulse).

Участники записи 
В записи песни участвовали:
 Роджер Уотерс — вокал (последний куплет);
 Дэвид Гилмор — бас-гитара, акустическая гитара, электрогитара, вокал (первый и второй куплеты);
 Ник Мейсон — ударные;
 Ричард Райт — родес-пиано, орган Хаммонда, синтезатор;
  — звук дрели.

Примечания 

Песни Pink Floyd
Песни Роджера Уотерса
Песни 1979 года
Композиции прогрессивного рока